Laban 4 er navnet på Labans fjerde danske album, som udkom i 1985.

Spor 

Album fra 1985
Laban-album